Удав справжній
 Боа — шарф, зазвичай пір'яний
 Боа — одна з назв баобаба, або пляшкового дерева.

Топоніми

Віла-Боа (Барселуш) — парафія.
 Віла-Боа (Мірандела) — парафія.
 Віла-Боа (Сабугал) — парафія.
 Гафаня-да-Боа-Ора — парафія.
 Кабеса-Боа — парафія.